Joaquín Gimeno ist der Name folgender Personen:

* Joaquín Gimeno Casalduero (1931–2014), spanisch-US-amerikanischer Romanist, Hispanist, Mediävist und Historiker
 Joaquín Gimeno Lahoz (* 1948), spanischer Geistlicher, Bischof von Comodoro Rivadavia